Mbara peut désigner :
 Mbara, un village du Cameroun ;
 mbara, une langue tchadique ;
 Mbara, une population du Tchad.